Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale Nicklas Kulti e Magnus Larsson 63-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Byron Black /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (secondo turno)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (secondo turno)

 Jared Palmer /  Richey Reneberg (secondo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (primo turno)
 Tommy Ho /  Brett Steven (semifinali)
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (secondo turno)
 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 Mark Knowles /  Jan Siemerink (terzo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1995